Mongiove kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Mongiove (ort i Italien), Sicilien, Messina, 
 Montjovet, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, 

Robotskapade Italienförgreningar